Karolczak ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anne Karolczak  (* 1989), deutsche Musikproduzentin und DJ siehe Pretty Pink
 Harald Karolczak (1933–2014), niederdeutscher Autor
 Irena Karolczak (vor 1946), polnische Badmintonspielerin
 Kazimierz Karolczak (* 1954), polnische Historiker, Hochschullehrer und Autor